Бутки — топоним:

 Бутки — прежнее название села Дубки в Крыму.
 Бутки — прежнее название упразднённого села Балки в Крыму.
 Бутки — озеро в Красноуфимском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Бутка (значения)
 Буткинское — озеро в Талицком городском округе Свердловской области.